«Never Worn White» () — песня, исполненная американской певицей и автором Кэти Перри и вышедшая 5 марта 2020 года на лейбле Capitol Records.

«Never Worn White» это «энергичная» фортепианная баллада с «изящной» постановкой и «душевным» припевом.

В официальном музыкальном видео, премьера которого состоялась вместе с песней, Перри поочередно показана в белом платье и в изящном платье из цветов, когда она исполняет песню. В конце видео Перри демонстрирует свой увеличенный живот, показывая тем самым беременность от свою жениха английского киноактёра Орландо Блума. За первые 24 часа клип получил 10,5 миллионов просмотров на YouTube.

Чарты

История релизов

Примечания

Ссылки 



Песни 2020 года
Песни Кэти Перри
Песни, написанные Кэти Перри
Синглы Capitol Records
Поп-баллады
Баллады 2020-х годов